En 

Village du district de Revúca, Voir Ploské
Village du district de Košice-okolie, Voir Ploské